Ludwik IV Dziecię (893-911) – król wschodnich Franków 900–911
 Ludwik IV Zamorski (920-954) – król zachodnich Franków 936-954
 Ludwik IV Święty (1200-1227) – landgraf Turyngii 1217-1227
 Ludwik IV Bawarski (1287-1347) – król Niemiec 1314-1347 (cesarz rzymski od 1328), król Włoch 1327-1347
 Ludwik IV Wittelsbach (1424-1449) – elektor Palatynatu 1436-1449
 Ludwik IV (1537-1604) – landgraf Hesji-Marburg 1567-1604
 Ludwik IV legnicki (1616-1663) – książę brzeski 1639-1654 i legnicki 1653-1663
 Ludwik IV Henryk Burbon-Condé (1692-1740) – książę Condé 1710-1740
 Ludwik IV (1837-1892) – Wielki Książę Hesji 1877-1892